

Codici 
 GLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glen Innes (Australia)
 gli – codice ISO 639-3 della lingua guliguli

Altro 
 Gli – trigramma della lingua italiana

Altri progetti